Kappa (letter), een letter in het Griekse schrift en de tiende letter van het Griekse alfabet;
Kappa (Harry Potter), een fabeldier uit de Harry Potter-boeken
Kappa (Illinois), een plaats in de VS
Kappa (kleding), een Italiaans kledingmerk;
Kappa (mythisch wezen), een legendarisch Japans wezen;
Kappa (statistiek), statistische methode om de kwaliteit van methodisch onderzoek te bepalen;
Kappa (tijdeenheid), de tijdeenheid voor zeer lange periodes van het theravada-boeddhisme;
Smurfit Kappa, een sinds 2005 bestaande Ierse groep kartonfabrikanten
Kappa Packaging, een Europese onderneming die kartonproducten ontwikkelt, produceert en verkoopt;
Kappa Triton, een kartonfabrikant uit Nieuweschans.
Kappa Van Dam, een kartonfabrikant uit Helmond.